Amerikai Egyesült Államok
Radford (Alabama)
Radford (Illinois)
Radford (Virginia)
 Egyesült Királyság
Radford (Coventry), West Midlands
Radford (Nottingham), Nottinghamshire
Radford (Plymstock), Devon
Radford (Oxfordshire)
Radford (Somerset)
Radford (Worcestershire)